Varginha, no Brasil, pode referir-se a:

Localidades 
 Varginha, município de Minas Gerais
 Varginha (Itapetininga), distrito no estado de São Paulo
 Varginha (Nova Friburgo), bairro do Rio de Janeiro
 Varginha (Santo Antônio de Leverger), distrito de Mato Grosso
 Varginha (São Bernardo do Campo), bairro de São Paulo
 Estação Varginha, Linha 9 da CPTM (São Paulo)

Equipes esportivas 
 Varginha Esporte Clube, clube de futebol em Varginha, Minas Gerais
 Varginha Rugby Clube, clube de rugby em Varginha, Minas Gerais